Друкарство
 Друкарство (журнал)